La nazionale di pallavolo maschile dell'Uzbekistan è una squadra asiatica e oceaniana composta dai migliori giocatori di pallavolo dell'Uzbekistan ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica dell'Uzbekistan.

Risultati

Campionato asiatico e oceaniano

AVC Challenge Cup